

Toponyme 

 Agni, nom antique de la ville de Karachahr (Xinjiang, Chine) ;
 Agni Izimmer, village berbère de l'Anti-Atlas, au sud du Maroc ;
 Ksar Agni, village fortifié de la région de Draa-Tafilalet, au sud-est du Maroc.

Autres 
Agni peut aussi désigner :
 Agnis, un peuple vivant en Côte d'Ivoire et au Ghana ;
 agni, la langue du peuple agni ;
 Agni, un dieu hindou ;
 agni, un principe fondamentale en médecine hindou ;
 Agni, un roi légendaire suédois ;
 Agni, une famille de missiles balistiques ;
 , unmagazine littéraire américain ;
 (398188) Agni, un astéroïde Aton nommé d'après la divinité hindoue.

Voir aussi 
 Anyi